Bayramlı – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Bayramlı – centro abitato del distretto di Şəmkir, in Azerbaigian
 Bayramlı – centro abitato del distretto di Tovuz, in Azerbaigian